Полипы желудочно-кишечного тракта — новообразования слизистой органов пищеварительной системы. Могут развиваться на любом уровне пищеварительного тракта, от глотки до прямой кишки.

 Полип желудка
 Полип толстой кишки

См. также 
 Полип